И́снауда () — населённый пункт в Лудзенском крае Латвии. Входит в состав Иснаудской волости. Находится на левом берегу реки Иснауда. Расстояние до города Лудза составляет около 5 км. Рядом с селом проходит европейский маршрут .

По данным на 2017 год, в населённом пункте проживал 31 человек. Парк села Иснауда является объектом культурного наследия местного значения.

История 
В советское время, с 1949 по 1988 год, населённый пункт был центром Иснаудского сельсовета Лудзенского района.

Примечания 

Населённые пункты Лудзенского края
Иснаудская волость